Marcianus; praefectus urbi 409–410-ben
 Marcianus bizánci császár